Voici une liste d'entreprises québécoises d'importance qui ont leur siège social au Québec.

Voir aussi 
Liste des centrales hydroélectriques au Québec

Économie au Québec
Entreprises
Québec